(1976–), politique allemand ;
 Georg Ludwig Carius (1829–1875), chimiste allemand ;
 Karl Carius (1902–1980), politique allemand ;
 Otto Carius (1922–2015), militaire allemand.

Homophones 
 Loris Karius (1993–), footballeur allemand ;
  (1943–), musicien allemand.

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand